Алекса́ндр Груше́цкий:
 Грушецкий, Александр Александрович — русский и советский растениевод и селекционер, садовод.
 Грушецкий, Александр Фёдорович (1854—1917) — генерал-губернатор Тамбова, генерал-майор.